Kilka okrętów Royal Navy zostało nazwane HMS "Iron Duke" (nazwa pochodzi od księcia Wellingtona, nazwa jest także kalamburem odnoszącym się do ang. ironclad – okręt pancerny):

 Pierwszy "Iron Duke" był pancernikiem zwodowanym w 1870 i sprzedanym w 1906
 Drugi "Iron Duke" był pancernikiem typu Iron Duke zwodowanym w 1912, służącym jako okręt - baza od 1932 i sprzedanym w 1946
 Trzeci "Iron Duke" jest fregatą typu 23 zwodowaną w 1991, pozostającą w aktywnej służbie nadal (stan na 2021)

Iron Duke